Эрвин Вайнман (; 6 июля 1909, , Роттенбург-ам-Неккар, Германская империя — дата смерти неизвестна) — немецкий врач, оберфюрер СС, руководитель зондеркоманды 4a, входившей в состав айнзацгруппы C, осуществлявшей массовые убийства на Украине, сотрудник Главного управления имперской безопасности.

Биография 
Отец Вайнмана был учителем и погиб на Первой мировой войне во Фландрии, так что Эрвин и его брат Эрнст (мэр города Тюбингена в 1939—1945) выросли без отца. Национал-социалистическими идеями увлёкся будучи школьником. Летом 1927 года начал изучать медицину в Тюбингенском университете. Участвовал в нескольких нападениях на профессоров Тюбингена, организованных приверженцами идей «фёлькише». 1 декабря 1931 года, будучи студентом, вступил в НСДАП (билет № 774436), национал-социалистический союз студентов Германии и Штурмовые отряды (СА) .

В июле 1932 года Национал-социалистический союз студентов получил половину из 24 мест в тюбингенском  (AStA). В комитет вошёл и Вайнман, как один из ведущих активистов национал-социалистов в Тюбингене, и несколько лет работал в AStA, став лидером фракции нацистов в AStA.

До осени 1936 года работал врачом университетской больницы в Тюбингене, параллельно работая над диссертацией. В 1936 году стал сотрудником  СД «Юго-Запад» в Штутгарте. В 1937 году был назначен начальником штаба оберабшнита СД «Восток». 30 января 1937 года был зачислен в ряды СС (№ 280196). В 1940 году стал начальником лейтабшнита СД в Берлине. В 1940 году был награждён «Крестом Военных заслуг» 2-го класса с мечами. С марта 1941 года был руководителем отдела IV D (оккупированные территории) Главного управления имперской безопасности. В январе 1942 года был назначен командиром зондеркоманды 4a в составе айнзацгруппы C, осуществлявшей массовые убийства на Украине. Летом 1942 года стал командиром полиции безопасности и СД в Праге, где согласно официальной версии погиб в мае 1945 года во время боёв за чешскую столицу.

9 июня 1949 года окружной суд Ройтлингена признал Вайнмана умершим. Это не помешало предположению о том, что Вайнман после поражения Третьего рейха мог сбежать на Ближний Восток так называемыми «крысиными тропами». В 1968 году управление Федерального ведомства по защите конституции Кёльна в обратилось к  в Людвигсбурге запросом о проверке, не был ли проживавший в Александрии (Египет) штандартенфюрер СС Вайнман на самом деле Эрвином Вайнманом.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Офицеры СС
Врачи Германии
Пропавшие без вести во время Второй мировой войны
Члены НСДАП
Члены айнзацгрупп
Члены СА